En musique, un trio à cordes désigne une œuvre composée pour trois instruments à cordes frottées.

C'est aussi le titre de nombreuses œuvres :

 Trio à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Trio à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Trio à cordes  de Ludwig van Beethoven
Trio à cordes  de Ludwig van Beethoven
Trio à cordes  de Ludwig van Beethoven
Trio à cordes de Willy Burkhard
Trio à cordes de Ernő Dohnányi
Trio à cordes de Wolfgang Fortner
Trio à cordes  de Wolfgang Fortner
Trio à cordes de Jean Françaix
Trio à cordes  de Heinrich von Herzogenberg
Trio à cordes  de Heinrich von Herzogenberg
 Trio à cordes  de Paul Hindemith
 Trio à cordes de Paul Hindemith
Trio à cordes d'Ernst Křenek
Trio à cordes de Frank Martin
Trio à cordes  de Bohuslav Martinů
Trio à cordes  de Bohuslav Martinů
 Trio à cordes de Georges Migot
Trio à cordes de Darius Milhaud
Trio à cordes de Darius Milhaud
Trio à cordes  de Max Reger
Trio à cordes  de Max Reger
Trio à cordes de Jean-Baptiste Rey
 Trio à cordes d'Albert Roussel
 Trio à cordes de Florent Schmitt
Trio à cordes d'Alfred Schnittke
 Trio à cordes d'Arnold Schönberg
Trio à cordes de Franz Schubert
Trio à cordes inachevé de Franz Schubert
Trio à cordes de Heitor Villa-Lobos
Trio à cordes d'Anton Webern
Trio à cordes de La Monte Young